Antef est un prénom masculin de l'Égypte antique signifiant littéralement « celui que son père a amené ».

 Antef est le nom porté par plusieurs pharaons des ,  et s égyptiennes.

 :
 Antef l'Ancien, gouverneur du nome de Thèbes, père de  ;
 Antef , fils de  ;
 Antef , frère du précédent et fils de  ;
 Antef , fils de .
 :
 Sehotepkarê Antef .
  :
 Sekhemrê-Oupmaât Antef-Âa
 Noubkheperrê Antef, frère du précédent ;
 Sekhemrê-Herouhermaât Antef, peut-être frère des deux précédents.

Kim Ryholt cite également un Antef, qu'il numérote , pour la , mais ce roi n'est cité par aucun autre chercheur.

Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité
Index égyptologique